Опасные секреты:
 Опасные секреты () — сериал 2007 года.
 Опасные секреты () — фильм 2019 года.